Военная прокуратура — государственный орган, созданный с теми же целями, что и обычная прокуратура — осуществлять от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав и свобод, только в отношении военнослужащих.

 Военная прокуратура Российской Федерации
 Военная прокуратура Израиля
 Военная прокуратура Украины

Военное право
Прокуратура